Bond puede referirse a:

Personas 
 Billy Bond o Giuliano Canterini (1944-), músico italiano nacionalizado argentino, considerado como uno de los pioneros del rock argentino.
 Edward Bond (1934-), dramaturgo, director de teatro, poeta, teórico, y guionista inglés.
 James Bond (ornitólogo) (1900-1989), ornitólogo cuyo nombre fue utilizado por el escritor Ian Fleming para su espía de ficción James Bond.
 Jezebelle Bond (1979-), actriz porno estadounidense.
 Samantha Bond (1961-), actriz inglesa del teatro, cine y televisión.
 Thomas Bond (1841-1901), cirujano británico, uno de los primeros en ocuparse de la criminalística, y el primero en elaborar un perfil criminal; sobre todo es conocido por ser uno de los que participó en el caso de Jack el Destripador.
 Ward Bond (1903-1960), actor estadounidense nacido en Benkelman, Nebraska, Estados Unidos.
 William Cranch Bond (1789-1859), astrónomo norteamericano.

Literatura 
 Anexo:Libros de James Bond, doce novelas y nueve relatos del agente 007.

Personajes de ficción, películas, cinematografía 
 The Bond, una película de Charles Chaplin.
 James Bond, personaje de ficción creado por el novelista inglés Ian Fleming en 1952.
 Películas de James Bond, serie británica de adaptaciones al medio audiovisual de películas de espías basado en el personaje de ficción del MI6, el agente James Bond, "007", que originalmente apareció en una serie de libros de Ian Fleming.
 Actores de James Bond, en total son ocho los actores que han encarnado a Bond en 27 películas.
 Chica Bond, modismo de un personaje (o la actriz interpretando a ese personaje) que es romántica y/o mujer del antagonista de James Bond en una novela, película o videojuego.
 M (James Bond), personaje ficticio de la saga de James Bond, tanto de los libros de Ian Fleming como de la franquicia fílmica o de los videojuegos que tratan sobre el agente 007.
 Q (James Bond), personaje ficticio en los filmes y las novelas de James Bond; Q (inicial de «Quartermaster»), al igual que M, más que un nombre es en realidad un título de trabajo.

 Anexo:Enemigos de James Bond, carismáticos villanos de las películas de James Bond, que han logrado éxito con un factor incondicional en su fórmula: la personalidad y el carisma de esos personajes. 
 Anexo:Personajes de James Bond, lista de personajes más conocidos de la franquicia.
 Anexo:Vehículos de James Bond, vehículos utilizados por James Bond en sus películas, muchos de ellos con elementos adicionales que le fueron de gran ayuda.

Geografía, lugares 
 Bond Street, calle de Londres.

Astronomía 
 Albedo de Bond, fracción de energía de la radiación electromagnética incidente total en un cuerpo astronómico que es retrodifundida hacia el espacio.

Música 
 Bond (banda), cuarteto de cuerdas británico/australiano.
 Anexo:Música de James Bond, banda de sonido característica, dotadas de firmas de autores musicales reconocidos, y en su mayoría, temas que se han convertido en piezas clásicas de música cinematográfica.

Finanzas, bolsas de valores 
 Bond, término inglés que equivale en español al concepto de bono en el área de las finanzas. Con la mundialización o globalización del mundo y de la economía, este término pasó a ser bastante corriente en la jerga del área citada.